Iterlassua bezeichnet:
 Iterlassua (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Iterlassua (Bucht, Upernavik), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland